Фраксионамијенто Виља Дорада има више значења:

 Фраксионамијенто Виља Дорада (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фраксионамијенто Виља Дорада (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику